AJS Model 4-serie 1925-1931, een serie motorfietsen van het Britse merk AJS
 AJS Model 4-serie 1935-1936, een latere serie motorfietsen van AJS